Теорія всього — об'єднана фізико-математична теорія, що описує всі відомі фундаментальні взаємодії.
 Теорія всього — термін для позначення всеосяжної філософської концепції, яка описує природу або буття всього сущого.
 Надзвичайно проста теорія всього — єдина теорія поля, яка об'єднує всі відомі фізичні взаємодії, що існують в природі, яку запропонував американський фізик Гаррет Лісі.
 «Теорія всього» — британський біографічний фільм Джеймса Марша (2014).